Brookline (Massachusetts), een plaats in de Amerikaanse staat Massachusetts
Brookline (Missouri), een plaats in de Amerikaanse staat Missouri